Хемпхил има више значења:
 Округ Хемпхил (Тексас)
 Хемпхил (Тексас)